Bald Rock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Rock Mountain (Alabama)
 Bald Rock Mountain (Kalifornien)
 Bald Rock Mountain (Maine)
 Bald Rock Mountain (Alexander County, North Carolina)
 Bald Rock Mountain (Jackson County, North Carolina)